Мартенкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Мартенкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза